El apellido Carrascón puede hacer referencia a:

 Tomás Carrascón de las Cortes y Medrano (1595-c. 1633), reformista español, autor del libro conocido como el Carrascón; 
 Francisco Carrascón Aguado (1876-1936), compositor y organista español;